Witczak ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Witczak (* 1982), polnische Volleyballspielerin
 Bolesław Witczak (* 1966), polnischer Politiker
 Dominik Witczak (* 1983), polnischer Volleyballspieler
 Marek Witczak (* 1953), polnischer Brigadegeneral und Oberkommandierender der polnischen Militärpolizei
 Mariusz Witczak (* 1971), polnischer Politiker